Hakkari, törökországi tartomány
 Hakkari, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Hakkari, az azonos nevű török tartomány székhelye